trzepaczka do dywanów
 trzepaczka kuchenna